Санаторный — название населённых пунктов в России:
 
 Санаторный — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Санаторный — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Санаторный — посёлок в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.
 Санаторный — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.
 Санаторный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.
 Санаторный — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
Санаторный — до 2004 г. название села Санаторное в городском округе «Южно-Сахалинск» Сахалинской области.

См. также 
 Санаторное
 Санаторный проезд